Гай Ю́ний Сила́н ():
 Гай Юний Силан — римский консул 17 года до н. э.
  — римский консул 10 года; возможно, сын предыдущего
 Гай Аппий Юний Силан — римский консул 28 года; возможно, сын предыдущего